Соблазнение:
 Соблазнение — процесс намеренного завлечения человека для вступления в отношения.
 «Соблазнение» — фильм-нуар режиссёра Гуго Гааса, 1951 год.
  — фильм-драма режиссера Артуро Рипштейна, 1981 год.
  — фильм-триллер режиссера Дэвида Шмоллера, 1982 год.

См. также 
 Пикап (соблазнение)